19155 Lifeson, asteroide della fascia principale
 Alex Lifeson (1953), chitarrista e compositore canadese